A szörny (Trog) 1970-ben bemutatott angol film, rendezte: Freddie Francis
 A szörny (Lake Placid) 1999-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Steve Miner
 A szörny (Monster!) 1999-ben bemutatott amerikai film, rendezte: John Lafia
 A szörny (The Lake) 2022-ben bemutatott ausztrál-thaiföldi film, rendezte: Lee Thongkham és Aqing Xu